Die Virginia Slims of Florida 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Palm Beach Gardens. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 12. bis 18. März 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Palm Beach Gardens